Азиатский клубный чемпионат 1971 года — четвёртый розыгрыш клубного чемпионата Азии. Турнир прошёл с 21 марта по 2 апреля 1971 года в Бангкоке. Участие в соревновании приняло восемь команд. Победителем стал тель-авивский «Маккаби», соперник которого по финалу — иракский «Аль-Шорта» — отказался от игры по политическим мотивам. Следующий, шестой, розыгрыш турнира состоялся лишь в сезоне 1985/86.

Результаты

Предварительный раунд 
По итогам предварительного раунда команды были разбиты на две группы по четыре команды. В каждую из групп попало по два победителя и два проигравших.

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

Футболисты иракской команды отказались выходить на поле по политическим мотивам. Победа со счётом 2:0 присуждена «Маккаби».

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF.com

1971
Футбол в Азии в 1971 году